В парному жіночому розряді тенісного турніру China Open 1995, що проходив у рамках Туру WTA 1995, Клаудія Порвік і Лінда Вілд виграли титул, у фіналі перемігши пару Стефані Роттьєр і Ван Ші-тін 6–1, 6–0.

Сіяні пари 

 Клаудія Порвік /  Лінда Вілд (чемпіонки)
 Яюк Басукі /  Карін Кшвендт (півфінал)

 Крістін Годрідж /  Лакшмі Порурі (1-ше коло)
 Стефані Ріс /  Деніелл Скотт (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

China Open (теніс)